Марин Тодоров може да се отнася за:

 Марин Тодоров (писател), български писател
 Марин Тодоров (политик), български политик от края на 20 век